Con Onorato Caetani (o Gaetani) ci si può riferire a diversi personaggi della famiglia Caetani (o Gaetani):
 Onorato Caetani (1336-1400), nobile italiano, conte di Fondi, sostenitore dell'Antipapa Clemente VII;
 Onorato Caetani anche noto come Onorato Gaetani dell'Aquila d'Aragona (1414 o 1425-1491), nobile e mecenate italiano, VI conte di Fondi, Protonotario e Logoteta del Regno di Napoli;
 Onorato Caetani (1421-1477), nobile italiano, signore di Sermoneta, Protonotario e Logoteta del Regno di Napoli;
 Onorato Caetani, (?-1528), nobile italiano, I duca di Traetto, VII conte di Fondi;
 Onorato Caetani (1542-1592), nobile e militare italiano, V duca di Sermoneta;
 Onorato Caetani (1599-1647), religioso italiano, Patriarca titolare di Alessandria dal 1623
 Onorato Gaetani (1749-1815), duca di Miranda
 Onorato Caetani (1742-1797), religioso ed erudito italiano;
Onorato Gaetani (1770-1857) principe di Piedimonte e duca di Laurenzana - luogotenente generale di Sicilia dal 1837 al 1840
 Onorato Gaetani (1821-1902), Marchese di Zullino
 Onorato Gaetani (1832-1904), nobile e politico italiano;
 Onorato Caetani (1842-1917), politico italiano, XIV duca di Sermoneta.
 Onorato Caetani (1902-1946), XVI duca di Sermoneta